Тешевицы — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новоизборская волость».

Расположена на автодороге Псков — Изборск (), в 5 км к югу от волостного центра, деревни Новый Изборск.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 72 жителя.

Достопримечательности 
В деревне действует частная коллекция ретроавтомобилей и ретрорадиотехники , собранная Александром Поповым .

Примечания 

Населённые пункты Печорского района